Biografies:
 Alma Marie Schindler (1879 – 1964), compositora i pintora vienesa
 Bill Schindler (1909), pilot d'automòbils estatunidenc 
 Kurt Schindler
 Oskar Schindler (1908 - 1974), industrial txec d'origen alemany, conegut per haver salvat de l'holocaust 1200 treballadors d'origen jueu 
 Miscel·lania: La llista de Schindler, pel·lícula guanyadora de diversos Òscars sobre la vida d'Oskar Schindler